La Lega Nazionale B 1950-1951, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del Grasshopper Club Zurigo.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1951-1952.
      Retrocessa in Prima Lega 1951-1952.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti finali 
 Grasshoppers e Berna promosse in Lega Nazionale A.
 Moutier e Concordia Basilea retrocesse in Prima Lega.

Risultati

Calendario

Bibliografia 
Gazzetta Ticinese, annate 1950 e 1951.
L'Express, annate 1950 e 1951.
L'Impartial, annate 1950 e 1951.
Le Temps, annate 1950 e 1951.
Tribune de Lausanne, annate 1950 e 1951.

Collegamenti esterni 
 
  Classifica e marcatori su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
1951 2